De Premjer-Liga 2013 (Kazachs Премьер-Лига) is het 22ste seizoen  waarin om het landskampioenschap van Kazachstan in het voetbal wordt gestreden. Het seizoen ging van start op 9 maart en zal eindigen op 2 november 2013.

Overzicht 
In tegenstelling tot de 14 clubs tijdens het vorige seizoen nemen er in 2013 slechts 12 clubs deel aan de Premjer-Liga. Wegens financiële problemen habben Qaysar FK Qızılorda en FK Ile-Saulet, kampioen van de Pervoj Liga in 2012, zich teruggetrokken.

De 12 clubs spelen twee onderlinge wedstrijden, één thuis en één uit, waarbij na 22 wedstrijden de nummers 1 tot en met 6 verder spelen in een "Kampioenenronde", en de nummers 7 tot met 12 in een "Degradatieronde". Het aantal punten uit de eerste ronde wordt bij aanvang van de tweede ronde gehalveerd en waar nodig naar beneden afgerond.

Clubs

Klassement

Voorronde 

1 Jetisu FK Taldıqorğan kreeg 3 minpunten van de nationale voetbalbond.2 Aqjayıq FK Oral kreeg 6 minpunten van de nationale voetbalbond.

Resultaten

Kampioensronde

Resultaten

Degradatieronde

Resultaten 

Laatst bijgewerkt: 19 oktober 2013

Topscorers 

Laatst bijgewerkt: 6 oktober 2013

Zie ook
Kazachs voetbalelftal in 2013

Externe links
  Statistieken op de site van de RSSSF 
  Statistieken op de site van Kazachstanskij Futbol 

Premjer-Liga (Kazachstan)
Competitievoetbal 2013